Marià Aguiló (1825-1897), un écrivain, poète, bibliographe, folkloriste et linguïste majorquin ;
 .

Voir aussi 
 Cançoner Vega-Aguiló, un recueil de poésie catalane et occitane